Wembley kan avse: 

 Wembley Championship – en av tre större årliga professionella tennismästerskapsturneringar

Geografi

Australien 

 Wembley (del av en befolkad plats), Western Australia, Cambridge,

Kanada 

 Wembley, Alberta, ort,

Storbritannien 

 Wembley (distrikt) – en stadsdel (district) i nordvästra London
 Wembley Stadium – Englands nationalarena för fotboll
 Wembley Stadium (1923) – en tidigare nationalarena för fotboll 
 Wembley Arena – en inomhusarena i Wembley, London Borough of Brent

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar